Veerhuis, een huis bij een veer.

Gebouwen met deze naam
 Aalsmeerder Veerhuis, ook bekend onder de naam 'Herberg De Bonte Os', een historisch pand uit Amsterdam-Zuid
 Kollumer Veerhuis, een monumentaal pand in het Friese Dokkum
 Veerhuis (Eck en Wiel), voormalig veerhuis in Eck en Wiel, Gelderland
 Veerhuis (Nieuwpoort), voormalig veerhuis in het Zuid-Hollandse Nieuwpoort
 Veerhuis De Kleine Melm, rijksmonument in het Utrechtse Soest
 Veerhuis (Varik), voormalig veerhuis in het Gelderse Varik
 't Veerhuis, voormalig restaurant met Michelinster, in het Zeeuwse Wolphaartsdijk
 Hospice Veerhuis, een hospice aan de Vincent van Goghstraat 1-3 in Amsterdam